Переу́лок Кули́бина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Кулибина — улица в Липецке.
 Переулок Кулибина — улица в Хабаровске.

Украина 
 Переулок Кулибина — улица в Харькове.

См. также 
 Площадь Кулибина
 Улица Кулибина